Храм Андрея Первозванного — название христианских храмов, освящённых во имя святого апостола Андрея Первозванного.

Обиходные названия: Андреевская церковь, Андреевский собор.

Россия

Владимирская область 
 Церковь Андрея Первозванного — в Киржачском районе.
 Церковь Андрея Первозванного — в селе Андреевское Петушинского района.

Краснодарский край 
 Собор Андрея Первозванного — в Геленджике.
 Церковь Андрея Первозванного — в станице Новотитаровской Динского района.
 Храм Святого Апостола Андрея Первозванного — в Сочи.
 Церковь Андрея Первозванного — в станице Тбилисской.

Москва и область 
 Храм Андрея Первозванного на Ваганьковском кладбище — в Москве.
 Храм Андрея Первозванного в Люблине — в Москве.
 Церковь Святого Андрея — в Москве (англиканская).

Новосибирская область 
 Церковь Андрея Первозванного в Родниках — в Новосибирске.
 Собор Андрея Первозванного — в Карасуке.

Санкт-Петербург и область 
 Андреевский собор — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Андрея Первозванного на Малой Охте — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Святого Андрея Первозванного — в деревне Большое Кузёмкино Кингисеппского района (лютеранская).
 Церковь Святого Андрея Первозванного — в деревне Войскорово Тосненского района (лютеранская, утрачена).
 Андреевская церковь — в деревне Замостье (утрачена).
 Андреевский собор — в Кронштадте (утрачен).

Другие 
 Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного — в Арзамасе.
 Церковь Андрея Первозванного во Фрязинове — в Вологде.
 Церковь Андрея Первозванного — в Воронеже.
 Андреевский собор — в селе Грузино Новгородской области (утрачен).
 Андреевская церковь — в Калининграде.
 Церковь Андрея Первозванного — в городе Красный Сулин Ростовской области (утрачена).
 Церковь Андрея Первозванного — в городе Лесосибирске Красноярского края.
 Храм Иоанна Богослова и Андрея Первозванного — в городе Осташков Тверской области.
 Церковь Андрея Первозванного — в Перми.
 Церковь Андрея Первозванного в Соловецком монастыре — на Соловках в Архангельской области.
 Собор Андрея Первозванного — в Ставрополе.
 Церковь Андрея Первозванного — в Тобольске.

Абхазия 
 Собор Андрея Первозванного — в Пицунде.

Белоруссия 
 Церковь Святого Апостола Андрея — в посёлке Кривичи Минской области (католическая).
 Церковь Святого Апостола Андрея — в посёлке Лынтупы Витебской области (католическая).
 Церковь Святого Апостола Андрея — в деревне Нарочь Минской области (католическая).
 Свято-Андреевская церковь — в деревне Пашуки Брестской области.
 Церковь Святого Апостола Андрея — в городе Слоним Гродненской области (католическая).

Великобритания 
 Собор Святого Андрея — в Абердине (англиканский).
 Собор Святого Андрея — в Глазго (католический).
 Собор Святого Андрея — в Данди (католический).
 Собор Святого Андрея — в Инвернессе (англиканский).
 Собор Святого Андрея — в Сент-Эндрюс (католический, утрачен).
 Собор святого Андрея Первозванного — в Уэлсе (англиканский).

Германия 
 Церковь Святого Андрея — в Кёльне (католическая).

Греция 
 Андреевский собор в Андреевском скиту — на Афоне.
 Собор Андрея Первозванного — в Патрах.

Италия 
 Церковь Святого Андрея — в Верчелли (католическая).
 Церковь Святого Андрея — в Мантуе (католическая).
 Церковь Святого Андрея на Квиринальском холме — в Риме (католическая).
 Церковь Святого Андрея в долине — в Риме (католическая).

Казахстан 
 Собор Андрея Первозванного — в Усть-Каменогорске.

Канада 
 Собор Святого Андрея — в Виктории (католический).

Крым 
 Церковь Святого Андрея — в Крыму (развалины).
 Церковь Андрея Первозванного — в Керчи.
 Церковь Андрея Первозванного — в посёлке Новоозёрном.

США 
 Церковь святого апостола Андрея — в Эль-Сегундо в Калифорнии (русская католическая).

Турция 
 Церковь Святого Андрея в Крисе — в Стамбуле (недействующая).

Украина 
 Андреевская церковь — в Киеве.
 Церковь Святого Андрея — во Львове (католическая).

Финляндия 
 Церковь апостола Андрея Первозванного — в городе Рованиеми.

См. также 
 Андреевский скит
 Монастырь Апостола Андрея
 Храм Андрея Критского

Примечания